Tegernau ist der Ortsname von

 Tegernau (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Tegernau (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Tegernau (Kleines Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Tegernau (Wasserburg am Inn), Stadtteil von Wasserburg am Inn in Bayern

Siehe auch:
 Degernau